Вирджи́ния Клэр «Джин» Уи́гмор (; род. 6 июня 1986, Окленд, Новая Зеландия) — новозеландская певица и гитаристка. Наибольшую популярность обрела благодаря песне «Brother», которая продержалась 11 недель на первом месте в чарте RIANZ. В 2009 году выпустила дебютный альбом «Holy Smoke», который стал трижды платиновым в Новой Зеландии и открытием года в США. 7 ноября 2011 года выпустила свой второй студийный альбом «Gravel and Wine». Обладательница 5 премий New Zealand Music Awards.

Биография 
Свою первую песню, «Angelfire», Вигмор написала в 14 лет, вдохновлённая альбомом Дэвида Грэя White Ladder. Два года спустя от рака умер её отец, и Вигмор перестала писать песни. Она по программе обмена уехала в Аргентину, где преподавала в детском саду. Вернувшись в Новую Зеландию, Вигмор написала песню Hallelujah, которую посвятила своему отцу. Джин получила Гран-при в конкурсе International Songwriting Competition в подростковой номинации с песней «Angelfire», а её песня «Hallelujah» звучала в шестом сезоне сериала «Холм одного дерева».

Карьера 
В 2009 году Вигмор выпустила свой дебютный полноформатный альбом Holy Smoke, записанный совместно с Райаном Адамсом и его группой «The Cardinals», а сингл из альбома «Oh My» дебютировал 24 августа 2009 года на 21-м месте в чарте Zealand Singles Chart. Три других сингла были выпущены в 2010 году: «I Do», «Hey Ho» и «Too Late For Lovers».

Личная жизнь 
У Вигмор есть старший брат Олли и сестра Люси. В 2004 году её сестра стала участником американского конкурса написания песен () и стала самым молодым автором, получившим Гран-При в истории конкурса. В 2014 году вышла замуж за вокалиста группы Letlive Джейсона Батлера .

Туры 
 Holy Smoke Tour (2010)
 The Grave Train National Tour (2010)
 Gin Wigmore (2011)
 The Winery Tour (2012)
 Gravel and Wine Tour (2012)

Дискография

Студийные альбомы

Extended plays

Синглы

As featured artist

Награды и номинации

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Gin Wigmore official MySpace 
 Gin Wigmore 'Stealing Happiness'

Музыканты Новой Зеландии
Музыканты поп-рока